Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2019 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 22 по 28 апреля 2019 года в городе София (Болгария).

Регламент 
По итогам турнира команда, занявшая первое место, получит право играть в группе В второго дивизиона чемпионата мира 2020 года, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в группу В третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2020 года.

Итоги 
   вышла в группу В второго дивизиона 2020 года.
   перешла в группу В третьего дивизиона 2020 года.

Турнир

Участвующие команды 
В чемпионате принняли участие 6 национальных команд — три из Азии, две из Европы и одна из Африки. Сборная Люксембурга пришла из второго дивизиона, сборная Туркмении пришла из квалификации третьего дивизиона, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Арены

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Ссылки 
 
 

Хоккей
4
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Болгарии
Хоккей
Хоккей